Can Marcet (Barcelona), obra al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona
 Can Marcet (Sant Cugat del Vallès), edifici a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Marcet (Terrassa), mas al barri de Can Boada del Pi (Terrassa, Vallès Occidental) 
 Can Marcet (Viladecavalls), masia al terme de Viladecavalls (al Vallès Occidental) 
 Jardins de Can Marcet, jardins públics al barri de Barceloní de la Vall d'Hebron